Municipio de Liverpool puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Liverpool (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Liverpool (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Liverpool (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Liverpool (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.